Amerikai Egyesült Államok
 Moorhead (Iowa)
 Moorhead (Minnesota)
 Moorhead (Mississippi)